Garrow ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Garrow (1923–1966), schottischer Politiker
 Brian Garrow (* 1968), US-amerikanischer Tennisspieler
 Nathaniel Garrow (1780–1841), US-amerikanischer Politiker
 Robert Garrow (1936–1978), US-amerikanischer Serienmörder